Mary Howard puede referirse a:

Mary Howard Fitzroy, esposa de Henry Fitzroy, hijo ilegítimo del rey Enrique VIII de Inglaterra.
Mary Howard, seudónimo de la escritora británica Mary Edgar Mussi.